Damascus puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
Damascus (Arkansas)
Damascus (Georgia)
Damascus (Maryland)
Damascus (Oregón)
Damascus (Virginia)